Португалія бере участь в Олімпійських іграх з 1912 року. Олімпійський комітет Португалії було утворено й визнано 1909 року. 

Станом на липень 2012 португальські спортсмени вибороли на іграх 22 медалі, усі — на літніх.

Таблиці медалей

Медалі за Іграми

Медалі за видом спорту

Посилання 
Португалія на Олімпійських іграх 

Країни на Олімпійських іграх
Португалія на Олімпійських іграх